Gunnar Nilsson (1948-1978), pilote automobile suédois
 Gunnar Nilsson (1904-1995), sculpteur suédois
 Gunnar Nilsson (1923-2005), boxeur suédois médaillé d'argent aux JO de Londres en 1948